Girba bezeichnet

 spätantiker Name der tunesischen Insel Djerba
 Titularbistum Girba auf Djerba
 Khashm el-Girba-Damm, Staudamm im Sudan
 Girba, arabisch: Tasche, Wassersack aus Tierhaut, davon abgeleitet: Sackpfeife